Бойки — етнографічна група українців, що живуть на північних і південних схилах Карпат («Бойківщина»).

Села:
 Бойки — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Бойки — Сумська область, Лебединський район
Селище:
 Бойки — Івано-Франківська область, Богородчанський район